Jingyuan kan syfta på:
Jingyuan, Gansu
Jingyuan, Guyuan

WP:Projekt Kina